Хинсдейл () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия
  (1832—1902) — американская писательница.
  (1879—1934) — американский архитектор.

Населённые пункты США
  — деревня в Иллинойсе.
  — ж/д станция деревни.
 
 Хинсдейл — округ в Колорадо.
  — городок в Массачусетсе.
  — поселение в Монтане.
  — городок в Нью-Гэмпшире.
  — городок в штате Нью-Йорк.

Прочее
  —  ВМФ США, в строю с 1944 по 1946 год.

См. также
 Хилсдейл